Dalakischwili lautet der Familienname folgender Personen:
 Mariam Dalakischwili (* 2001), georgische Tennisspielerin
 Tinatin Dalakischwili (* 1991), georgische Schauspielerin und Model